

Persone

Fabián O'Neill – ex calciatore uruguaiano
Maire O'Neill – pseudonimo di Mary Agnes Allgood, attrice irlandese

Altro
Cilindro di O'Neill – progetto di habitat spaziale proposto da Gerard K. O'Neill nel suo libro The High Frontier
Clan O'Neill – clan irlandese
Jack O'Neill – personaggio di finzione del film Stargate e della serie televisiva Stargate SG-1.
Jeffrey O'Neill – personaggio della soap statunitense Sentieri
O'Neill – località del Nebraska, Stati Uniti d'America
Rosie O'Neill – protagonista della serie televisiva statunitense I casi di Rosie O'Neill
 16273 Oneill – asteroide della fascia principale

Pagine correlate
Neill
O'Neil
O'Neal